Christopher Leacock (né en 1978), connu sous son nom de scène Jillionaire, DJ et producteur trinidadien ;
 Dean Leacock (né en 1984), footballeur anglais ;
 Eleanor Leacock (1922-1987), anthropologue et théoricienne sociale féministe américaine ;
 Philip Leacock (1917-1990), réalisateur anglais de cinéma et de télévision ;
 Richard Leacock (1921-2011), documentariste anglais et l'un des pionniers du cinéma direct ;
 Stephen Leacock (1869-1944), enseignant, politologue, économiste, écrivain et humoriste canadien.